DVHL steht für:
 Deutscher Verein vom Heiligen Lande
 Delaware Valley Hockey League
 Diakonieverband Hannover-Land

dVHL steht für:
 Drosophila homolog des pVHL (Von Hippel–Lindau tumor suppressor protein), siehe Morbus Hippel-Lindau

DVHL